Por Blairsville pode estar à procura de:
 Blairsville (Geórgia)
 Blairsville (Pensilvânia)

Desambiguação